Nonesi – abitanti di Comunità della Val di Non
Nonesi – abitanti di None (Italia)